Балуошас () — литовский топоним. Возможные значения:
 Балуошас — озеро в Игналинском районе Литвы.
 Балуошас — озеро в Швенчёнском районе Литвы.